Суперчемпионат Паулиста () — бразильский футбольный турнир, созданный Федерацией футбола Паулиста, единственный розыгрыш которого прошёл в 2002 году.

В турнире принимали участие Победитель чемпионата штата Сан-Паулу, «Итуано», а также три клуба, завоевавшие квалификацию на розыгрыш турнира Рио-Сан-Паулу, клубы «Сан-Паулу», «Палмейрас» и «Коринтианс».

Турнир был придуман ради того, чтобы избежать большого количества команд в чемпионате штата Сан-Паулу, из-за чего крупные клубы, вынужденные проводить множество матчей в сезоне, отказались играть в первенстве штата. Из-за многочисленной критики, которой подвергся турнир, первый розыгрыш остался единственным.

Матчи

Финал 
30 мая, 2002

Лига Паулиста